Le qualificazioni maschili di ginnastica artistica alle Olimpiadi di Tokyo si sono svolte nella Ariake Gymnastics Centre il 24 luglio 2021.

I risultati delle qualificazioni hanno determinato i ginnasti che parteciperanno alle finali: le prime 8 squadre gareggeranno nel concorso a squadre, i primi 24 ginnasti nel concorso individuale e i primi 8 ginnasti di ognuno dei 6 attrezzi gareggeranno nelle finali di specialità.

La competizione è divisa in 3 suddivisioni (alle 10.00, alle 14.30 e alle 19.30 UTC+9).

Suddivisioni
I ginnasti delle nazioni che prenderanno parte alla finale a squadre sono stati raggruppati, mentre gli altri ginnasti sono raggruppati in sei "gruppi misti". Tutti i gruppi sono stati smistati in 3 suddivisioni e hanno gareggiato in 6 rotazioni.

Mixed Group 1 = Marian Drăgulescu ()Tin Srbić ()Loo Phay Xing ()Mikhail Koudinov ()David Jessen ()Rhys McClenaghan ()
Mixed Group 2 = Samir Aït Saïd ()Loris Frasca ()Cyril Tommasone ()Rasuljon Abdurakhimov ()Sofus Heggemsnes ()Robert Tvorogal ()Ivan Tikhonov ()
Mixed Group 3 = Bart Deurloo ()Epke Zonderland ()Artem Dolgopyat ()Alexander Shatilov ()Marios Georgiou ()Omar Mohamed ()
Mixed Group 4 = Đinh Phương Thành ()Lê Thanh Tùng ()Tyson Bull ()Milad Karimi ()David Rumbutis ()Matvei Petrov ()Tomás González ()
Mixed Group 5 = Ferhat Arıcan ()Adem Asil ()İbrahim Çolak ()Ahmet Önder ()Ludovico Edalli ()Marco Lodadio ()Carlos Yulo ()
Mixed Group 6 = Shek Wai Hung ()Daniel Corral ()Artur Davtyan ()René Cournoyer ()David Huddleston ()Uche Eke ()Eleftherios Petrounias ()

Risultati

Squadra

Individuale (all around)

Corpo libero

Cavallo con maniglie

Anelli

Volteggio

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Qualificazioni